Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

256e régiment d'artillerie
256e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires